Grimm von Wartenfels steht für:

 Grimm von Wartenfels (Patrizierfamilie), eine Solothurner Patrizierfamilie

Grimm von Wartenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Grimm von Wartenfels (1754–1821), Solothurner Politiker